Железничка станица Лапово може бити:

 Железничка станица Лапово
 Железничка станица Лапово–варош
 Железничка станица Лапово–ранжирна